Нафана́ил (иврит букв. «дар», «дарованный» — дар Божий; Натаниель, Натанииль; Нетанель;  или ) — мужское имя.

Персоналии, известные по имени

Библейские 
 Нафанаил () — по мнению библеистов, одно лицо с апостолом Варфоломеем.
 Нафанаил (Нетанель) — сын Цуара (צוער), начальник колена Иссахарова во время Моисея; участвовал в первой переписи народа (), предводительствовал своим коленом в стане и при странствовании (ib., 2, 5, 10, 15).
 Нафанаил (Нетанель) — один из братьев Давида ().
 Нафанаил (Нетанель) — священник-трубач, участвовавший в процессии перенесения ковчега на Сион ().
 Нафанаил (Нетанель) — левит; его сын  был писцом царя Давида ().
 Нафанаил (Нетанель) — храмовый привратник, один из сыновей Обед-Эдома во время Давида ().
 Нафанаил (Нетанель) — один из сановников Иегошафата, которых этот царь послал обучать народ ().
 Нафанаил (Нетанель) — при царе Иошии один из начальников левитов, подаривших для жертвы пасхальной пять тысяч и пятьсот волов ().
 Нафанаил (Нетанель) — священник из семейства , упоминается в списке лиц, имевших иноплеменных жен ().
 Нафанаил (Нетанель) — священник из очереди  во время первосвященника Иегоякима ().
 Нафанаил (Нетанель) — музыкант-священник, участвовавший в освящении стен Иерусалима во время Нехемии ().

Религиозные деятели 
 Нафанаил, память 28 октября.
 Нафанаил Нитрийский, преподобный, память 27 ноября.
 Нафанаил (XVI век) — инок Корнилиево-Комельского монастыря, автор жития Корнилия Комельского.
 Нафанаил (XVII век) — игумен Киево-Михайловского монастыря, автор «Книги о вере» (ок. 1644).
 Нафанаил (Бойкикев) (1820—1906) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Пловдивский.
 Нафанаил (Диакопанайотис) (род. 1960) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Косский и Нисиросский.
 Нафанаил (Иким) (род. 1938) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, архиепископ Буковино-Молдавский.
 Нафанаил (Калайджиев) (1952—2013) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Неврокопский.
 Нафанаил (Крикота) (род. 1959) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), архиепископ Волынский и Луцкий.
 Нафанаил (Леандров) (1813—1888) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринбургский и Ирбитский.
 Нафанаил (Львов) (1906—1986) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Венский и Австрийский.
 Нафанаил (Павловский) (1791—1849) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Псковский и Лифляндский.
 Нафанаил (Папаникас) (1838—1910) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Никопольский и Превезский.
 Нафанаил (Попп) (род. 1940) — епископ Православной церкви в Америке, архиепископ Детройтский и Румынской епархии.
 Нафанаил (Савченко) (1799—1875) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Черниговский и Нежинский.
 Нафанаил (Симеонидис) (род. 1978) — епископ Американской архиепископии Константинопольского патриархата, митрополит Чикагский.
 Нафанаил (Соборов) (1824—1907) — епископ Русской православной церкви, епископ Архангельский и Холмогорский.
 Нафанаил (Стергиу) (род. 1957) — епископ Албанской православной церкви, митрополит Амантийский, викарий Гирокастринской епархии.
 Нафанаил (Троицкий) (1864—1933) — епископ Русской православной церкви, митрополит Харьковский и Ахтырский.

Персонажи 
 Нафанаил — старший товарищ домовенка Кузи, способный помочь, когда украли сундук со сказками.

См. также 
 Натан | Нафан | Натаниэль

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки